

Carriera

Club 
Ha debuttato nel campionato albanese nel 2008 con la maglia del .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 20 marzo 2022.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Dinamo Tirana: 2009-2010
Tirana: 2019-2020

 
Tirana: 2010-2011, 2016-2017

 
Tirana: 2011, 2012, 2017

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni